Африканские игры 2015 года — 11-е по счёту международные спортивные соревнования стран африканского континента, которые проходили со 2 по 19 сентября в городе Браззавиль (Республика Конго). Эти соревнования были приурочены к 50-летию первых Всеафриканских игр, которые проходили в Браззавиле летом 1965 года. Церемония открытия состоялась 4 сентября. Впервые проходили под изменённым названием после решения исполнительного совета Африканского союза о переименовании с 2012 года Всеафриканских игр в Африканские.

В общем медальном зачёте с большим отрывом победили египетские спортсмены, вторыми стали нигерийцы, третьими — спортсмены ЮАР.

Место проведения 
Кения, Гана и Республика Конго подали заявку на проведение игр. 14 сентября 2011 года выбрали город, в котором будут проходить игры, этим городом оказался Браззавиль, Республика Конго.

Страны-участницы 
Марокко не допускается на Игры начиная с 1987 года из-за конфликта с Западной Сахарой. Сахарская Арабская Демократическая Республика дебютирует на Всеафриканских играх.

Виды спорта 
22 вида спорта будут представлены на играх:

 Лёгкая атлетика
 Бадминтон
 Баскетбол
 Пляжный футбол
 Пляжный волейбол
 Бокс
 Велоспорт
 Фехтование
 Футбол
 Гандбол
 Дзюдо
 Традиционное карате
 Карате
 Петанк
 Регби
 Плавание
 Теннис
 Настольный теннис
 Тхэквондо
 Волейбол
 Тяжёлая атлетика
 Борьба

Календарь

Спортивные сооружения 
Сооружения, в которых будут проводиться игры, в основном расположены в спортивном комплексе Кинтеле на севере Браззавиля, а также используется спортивный комплекс Alphonse Massemba-Débat. Ниже приведён список спортивных сооружений, которые используются на играх.

Спортивный комплекс Кинтеле

Другие объекты

Примечания

Ссылки 
 Official website

2015
Спорт в Африке в 2015 году
Сентябрь 2015 года
Международные спортивные соревнования в Республике Конго